Die Saison 2022/23 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale am 5./6. bzw. 12./13. November 2022. Als Titelverteidiger traten der VfB Friedrichshafen bei den Männern und Allianz MTV Stuttgart bei den Frauen an. Als Sieger gingen aus den Finalspielen am 26. Februar 2023 in der SAP Arena in Mannheim bei den Männern die Berlin Recycling Volleys und bei den Frauen der SSC Palmberg Schwerin hervor.

Mannschaften

Männer

Frauen

Weblinks 
 Informationen beim DVV

2022/23
Volleyballsaison 2022/23